L'Ombre du passé est un film français réalisé par Gérard Bourgeois en 1916 ;
 L'Ombre du passé (Una Storia d'amore) est un film italien réalisé par Mario Camerini en 1942 ;
 L'Ombre du passé (I Could Go on Singing) est un film britannique réalisé par Ronald Neame en 1963 ;
 L'Ombre du passé (White Lie) est un téléfilm américain réalisé par Bill Condon en 1991 ;
 L'Ombre du passé (Merchant of Death) est un film américain réalisé par Yossi Wein en 1997 ;
 L'Ombre du passé (Kalte Schatten) est un court-métrage allemand réalisé par Peter Kocyla en 2003 ;
 L'Ombre du passé (Auf den Spuren der Vergangenheit) est un film allemand réalisé par Sharon von Wietersheim en 2004 ;
 L'Ombre du passé (Hide and Seek) est un thriller américain réalisé par Joel David Moore sorti en 2021.